With Devils Amongst Us All — третий студийный альбом американского металкор-коллектива Walls of Jericho, вышедший в 2006 году. После релиза был снят клип на композицию «A Trigger Full Of Promises».

Список композиций 
 «A Trigger Full Of Promises» — 3:48
 «I Know Hollywood And You Ain’t It» — 2:39
 «And Hope To Die» — 3:14
 «Plastic» — 3:16
 «Try.Fail.Repeat.» — 3:13
 «The Haunted» — 3:23
 «And The Dead Walk Again» — 3:24
 «Another Day, Another Idiot» — 1:58
 «No Saving Me» — 4:08
 «Welcome Home» — 2:17
 «With Devils Amongst Us All» — 3:36

Участники записи 
 Кэндес Каксалэйн — вокал
 Крис Роусон — гитара
 Майк Хасти — гитара
 Аарон Руби — бас-гитара
 Дастин Шоенхофер — ударные

Альбомы Walls of Jericho